В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Ван Ші-тін здобула титул, у фіналі перемігши Маріанн Вердел 6-4, 3-6, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Патрісія Гі (півфінал)
 Ван Ші-тін (переможниця)
 Маріанн Вердел (фінал)
 Деббі Грем (чвертьфінал)

 Карін Кшвендт (2-ге коло)
 Рейчел Макквіллан (2-ге коло)
 Керолайн Кулмен (півфінал)
 Мішелл Джаггерд-Лай (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)